Kolaka Utara (Deutsch: Nord-Kolaka) ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) im Südosten der indonesischen Insel Sulawesi. Der Bezirk ist Teil der Provinz Sulawesi Tenggara (Südostsulawesi).

Geographie 
Der Regierungsbezirk grenzt im Norden an den Bezirk (Kabupaten) Luwu Timur der Provinz Sulawesi Selatan, im Osten an die Bezirke Konawe, Konawe Utara und Kolaka Timur, im Süden an den Bezirk Kolawa und im Westen bildet der Golf von Bone (Teluk Bone) eine natürliche Grenze. Hauptstadt des Bezirks ist Lasusua.

Verwaltungsgliederung 
Der Bezirk Kolaka Utara entstand 2003 durch Ausgliederung aus dem Bezirk Kolaka (Gesetz Nr. 29) und besteht aus 15 administrativen Distrikten (Kecamatan) und 133 Dörfern.

Quelle der administrativen und Flächenangaben: Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2019 (Verordnung des Innenministers vom Oktober 2019):
Die Bevölkerungsangaben basieren auf der Fortschreibung durch die regionalen Zivilregistrierungsbüros und stammen von Ende 2019

Weblinks 

 E-Books auf der Statistikseite des Bezirks (BPS - Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara) (indonesisch/englisch)
 Verwaltungskarte des Bezirks im Maßstab 1:175.000 (indonesisch)

Einzelnachweise 

Geographie (Sulawesi)
Kabupaten in Sulawesi Tenggara